Résultats détaillés de l'Open de Nice Côte d'Azur qui se déroule du 15 au .

Faits marquants 
 Nicolás Almagro remporte le tournoi en simple en battant Victor Hănescu en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Eric Butorac et Jean-Julien Rojer s'imposent face à Santiago González et David Marrero.

Primes et points

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Open de Nice

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Notes et références 

Nice
ATP 2011
Tennis en France en 2011
Tennis en mai 2011
Nice au XXIe siècle